P105 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 105, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament